Адриенна Лекуврёр — французская актриса XVIII в.
«Адриенна Лекуврёр» — пьеса Э.Скриба о её трагической смерти.

См. также 
«Адриана Лекуврёр» — опера Ф.Чилеа по пьесе Э. Скриба.